Dibra steht für:
 Dibra, ein Abschnitt des Drin-Tals im Grenzgebiet zwischen Mazedonien und Albanien
 albanischer Name der Kleinstadt Debar im Westen Mazedoniens
 Gemeinde Dibra, eine der 61 Gemeinden Albaniens
 Qark Dibra, einer der zwölf Qarks Albaniens
 Kreis Dibra, einer der 36 ehemaligen Kreise Albaniens

Dibra ist der Familienname folgender Personen:

 Ridvan Dibra (* 1959), albanischer Dichter, Literaturwissenschaftler und Journalist
 Vehbi Dibra (1867–1937), albanischer Politiker, Theologe und Übersetzer

Siehe auch:
 Debar (Begriffsklärung)
 Debra